Уравнение Фишера:

Экономика 
 Уравнение Фишера — уравнение, описывающее связь между темпом инфляции, номинальной и реальной ставками процента.
 Уравнение обмена, также называемое уравнением Фишера — уравнение, описывающее соотношение денежной массы, скорости обращения денег, уровня цен и объёма производства продукции.

Математика 
 Уравнение Фишера (математика) — также известно как уравнение Колмогорова-Петровского-Пискунова — нелинейное уравнение в частных производных второго порядка.